Fiat lux - expressão bíblica em latim
Swedish Match - empresa que comercializa no Brasil fósforos sob a marca de "Fiat Lux"

Desambiguação